Příjmení Prokopec má více nositelů:

 Jan Prokopec (1824–1895) – český továrník a politik
 Jaroslav Prokopec (* 1923) – český lékař a bývalý komunistický politik
 Luboš Prokopec – český fotbalový trenér
 Miroslav Prokopec (1923–2014) – český antropolog